197. Infanterie-Division steht für:

 197. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
 197. Infanterie-Division (Wehrmacht)